Monique Lejeune, actrice française.